Friedrich Ludwig Georg von Raumer (1781-1873) – storico tedesco
Karl Georg von Raumer (1783-1865) – geologo, educatore e mineralogista tedesco
Rudolf von Raumer (1815-1876)  – filologo e linguista tedesco